Доброслав Чулафич Торо (; 17 января 1926, Андриевица, Королевство сербов, хорватов и словенцев — 3 июня 2011, Подгорица, Черногория) — югославский черногорский политический деятель, министр внутренних дел СФРЮ (1984—1989), председатель ЦК Союза коммунистов Черногории  (1982—1984).

Биография 

Получил высшее юридическое образование и окончил Высшую партийную школу «Джуро Джакович» в Белграде.

Участник национально-освободительной борьбы с 1943 г. Член Коммунистической партии Югославии (1944). Занимал ряд государственных и партийных должностей в Народной Республике Черногории: член парткома СКЮ Белградского университета, председатель ЦК «Народной молодежи» Черногории, секретарь горкома Союза коммунистов Черногории Иванграда, секретарь Исполнительного комитета ЦК СКЧ.

 1967—1973 гг. — главный редактор журнала «Практика», избирался председателем Социалистического союза трудового народа Черногории,
 1971—1974 гг. — член Президиума СФРЮ,
 1974—1978 гг. — заместитель председателя союзного Исполнительного Веча Югославии, член Совета национальной обороны,
 1978—1979 гг. — председатель Союзной скупщины, с 1980 г. — член её Президиума,
 1981—1982 гг. — секретарь ЦК СКЮ,
 1982—1984 гг. — председатель ЦК Союза коммунистов Черногории,
 1984—1989 гг. — министр внутренних дел СФРЮ.

В 1975—1989 гг. — член Президиума ЦК СКЮ.

Литература 
 Енциклопедија Југославије (књига трећа). „Југославенски лексикографски завод“, Загреб 1984. година.

Ссылки 
 Preminuo Dobroslav Toro Ćulafić 

Члены Президиума ЦК СКЮ
Члены Президиума СФРЮ
Югославские партизаны
Коммунисты Черногории